Servei Meteorològic Nacional (del seu nom en anglès National Weather Service), servei meteorològic de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units
 Nintendo World Store, botiga de videojocs de Nintendo situada a Nova York
 NWS també és el codi designador d'aerolínies OACI de Nordwind Airlines, aerolínia amb seu a Moscou (Rússia)